Купі́вля на ви́плат — купівля у розстрочку, купівля товарів у кредит, що передбачає оплату як їхньої вартості, так і процентів за кредит частинами (ратами).

Себто вартість товару розбивають на певні частини, і покупець виплачує суму грошей, тотожну такій частині, по настанні визначеного часу, а не всю вартість одразу.

Сьогодні магазини роздрібної торгівлі широко використовують купівлю на виплат у своїх маркетингових ходах, намагаючись таким чином привабити потенційних покупців.

Купівля на виплат була вперше винайдена та впроваджена у XIX столітті у Великій Британії, з метою дати змогу клієнтам, в яких не вистачає грошей, зробити дорогу покупку, яку покупці в іншому випадку відтермінують або забудуть про неї.

Див. також 
 Кредит

Джерела 
 Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. — К. : Знання, 2007. — 1072 с.

Посилання 
 Розстрочка платежу // 

Кредит